Bowlingtreff steht für

 Bowlingtreff (Leipzig), eine ehemalige Sport- und Freizeitanlage unter dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig
 Bowlingtreff (Chemnitz), eine Bowlinganlage im Freizeitcenter „Alte Zwirnerei“ in Chemnitz